|}
Die Hakushin-Linie (jap. , Hakushin-sen) ist eine japanische Eisenbahnstrecke in der Präfektur Niigata, die zwischen den Bahnhöfen Niigata und Shibata verläuft und von der East Japan Railway Company  betrieben wird.

Geschichte 
Die Strecke wurde am 23. Dezember 1952 in Betrieb genommen. Zunächst wurde nur der Abschnitt zwischen Shibata und Toyosaka (ursprünglicher Name Kuzutsuka) realisiert. Am 15. April 1956 wurde die vollständige Strecke fertiggestellt.

Zwar wurde 1974 beschlossen, die gesamte Strecke zweigleisig auszubauen, bis heute ist allerdings der Abschnitt zwischen Niizaki und Shibata nur eingleisig ausgebaut.

Bahnhöfe  & Betrieb 
Die 27,3 km lange Strecke wird von einer durchgängigen und zwei Express-Verbindungen bedient.

Die Express-Verbindung Benibana () war bis 1982 Teil der Asahi-Verbindungen (), die Niigata mit Sendai und Yamagata verbanden. Durch den Bau der Jōetsu- und Yamagata-Shinkansen wurden die Verbindungen eingestellt. Um den Bedarf für ein Express-Angebot abzudecken, wurden die Benibana-Verbindungen geschaffen.

Die zweite Express-Verbindung, die auf der Hakushin-Linie betrieben wird, ist die Inaho-Verbindung (), die zwischen Niigata und Aktia bzw. Aomori verkehrt. Sie hält auf der Hakushin-Linie ausschließlich an den Bahnhöfen Niigata, Toyosaka und Shibata.

Der Niigata Kamotsu Terminal Güterbahnhof gehört verkehrsrechtlich zur Hakushin-Linie.

Fuhrpark 

Auf den Inaho-Expressverbindungen werden ausschließlich Züge der Baureihe 485 eingesetzt.

Die Benibana-Verbindungen werden mit Zügen der Baureihen E120 und 110, durchgängige Verbindungen werden mit Zügen der Baureihen 115 und E127 bedient.

Weblinks 

 Informationen zur Hakushin-Linie auf JREast.co.jp

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Niigata
East Japan Railway Company
Niigata